Alban Lafont (1999) – calciatore francese
 Bernadette Lafont (1938-2013) – attrice e ballerina francese
 Charles Philippe Lafont (1781-1839) – violinista e compositore francese
 Julio Medem (1958) – regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico spagnolo
 Maurice Lafont (1927-2003) – allenatore di calcio e calciatore francese
 Robert Lafont (1923-2009) – scrittore, linguista politologo francese